Lapinluoma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lapinluoma (sjö), Norra Österbotten, 
 Lapinluoma (vattendrag), Södra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar